

События 
 Византийцы выгоняют мусульман из города Тарент.
 Поход Оттона I в Южную Италию. Победа флота Оттона близ Сицилии над флотом Византии.
 967—999 — князь Чехии Болеслав II Благочестивый.
 Никифор Фока объезжает фракийские города и потребовал от царя Болгарии Петра действий против венгров. Пётр уклонился. Миссия василика Калокира в Киеве.
 Завоевание греками Киликии, части Месопотамии и Сев. Сирии.
 Восстание против Византии в Сирии, Киликии, Финикии. Осада Цимисхием Антиохии.
 967—1925 — существование шерифов Мекки.
 Тарон присоединён к Византии.
 967—971 — походы Святослава Игоревича в Болгарию.

Родились 
 Абу Саид Фазл-Аллах

Скончались 
 Олег Моравский
 Абу Фирас (932—967) — арабский поэт, автор стихов о воинских подвигах, а также любовной лирики и патриотических элегий.

См. также

Примечания